Landtagswahlkreis 86 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Aurich (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Nordhorn (2003)
 Landtagswahlkreis Bersenbrück (1947 bis 1998)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Warendorf I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen VI (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Warendorf – Beckum I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Lüdinghausen (1947 bis 1962)